Bollag ist der Familienname folgender Personen:

 David Bollag (* 1958), Schweizer Rabbiner
 Max G. Bollag  (1913–2005), Schweizer Galerist
 Peter Bollag (1945–1996), Schweizer Schauspieler
 Rosa Bloch-Bollag (1880–1922), Schweizer Politikerin, Frauenrechtlerin der Schweizer Arbeiterbewegung
 Sami Bollag (1942–2017), Schweizer Modeunternehmer
Walter Bollag (1911–2004), Schweizer Modeunternehmer